Imperial kan henvise til flere artikler:
 Imperial, Nebraska – by i Nebraska
 Imperial (øl) – costaricansk øl
 Imperial – biograf
 Imperial (spil) – brætspil
 Hotel Imperial – flere hoteller

Se også 
 Imperialisme